

Cucina 

 Dahl o Dal – piatto della cucina indiana

Geografia 
 Dahl – quartiere della città extracircondariale di Mönchengladbach (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scogliera Dahl  – scogliera antartica delle isole Windmill

Persone 
 Albin Dahl  (1900-1980) – calciatore e allenatore svedese
 Anders Dahl (1751-1789) – botanico svedese
 Arlene Dahl (1925-2021) – attrice statunitense
 Arne Dahl, pseudonimo di Jan Arnald (1963) – scrittore e critico letterario svedese
 Aslaug Dahl (1949) – ex fondista norvegese
 Bjørn Dahl (1954) – calciatore norvegese
 Bjørn Dahl (1978) – calciatore norvegese
 Christoffer Dahl (1984) – calciatore norvegese
 Friedrich Dahl (1856-1929) – zoologo e aracnologo tedesco
 Hans Dahl (1849-1937) – pittore norvegese
 Henrik Dahl (1975) – calciatore svedese
 Johan Christian Dahl (1788-1857) – pittore norvegese
 John Dahl (1956) – regista e sceneggiatore statunitense
 John Kristian Dahl (1981) – fondista norvegese
 Kjell Ola Dahl (1958) – scrittore e sceneggiatore norvegese
 Kristian Thulesen Dahl (1969) – politico danese
 Larry Gilbert Dahl (1949-1971) – militare statunitense
 Maria Lúcia Dahl (1941-2022) – attrice brasiliana
 Monica Dahl (1975) – nuotatrice namibiana
 Roald Dahl (1916-1990) – scrittore, sceneggiatore e aviatore britannico
 Robert Alan Dahl (1915-2014) – politologo statunitense di origine norvegese
 Sophie Dahl (1977) – modella inglese
 Vladimir Ivanovič Dal', talvolta traslitterato Wladimir Dahl (1801-1872) – linguista e medico russo

Cognome composto 
 Benjamin Dahl Hagen (1988) – calciatore norvegese
 Erlend Dahl Reitan (1997) – calciatore norvegese
 Jon Dahl Tomasson (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Kenneth Perez Dahl Jensen (1974) – ex calciatore danese
 Mathias Dahl Abelsen (1994) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Michael Elmer Dahl Nielsen, meglio conosciuto come Michael Mio Nielsen (1965) – ex calciatore danese
 Shayne Dahl Lamas (1985) – attrice statunitense

Asteroidi 
 6223 Dahl – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Dal' (versione russa del cognome Dahl)

Altri progetti